Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swiss Indoors 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Treat Conrad Huey a Dominic Inglot, jehož členové nestartovali společně. Huey se rozhodl zúčastnit paralelně probíhajícího turnaje Valencia Open 500. Inglot spolu s Florinem Mergeou v semifinále nestačil na Pospisila se Zimonjićem.

Soutěž čtyřhry vyhrála druhá nasazená kanadsko-srbská dvojice Vasek Pospisil a Nenad Zimonjić, jejíž členové ve finále zdolali chorvatsko-finský pár Marin Draganja a Henri Kontinen. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů 7–6 a 1–6, o vítězích rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. První sadu rozhodl dlouhý tiebreak, když v něm bylo odehráno 28 míčů.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  '''Vasek Pospisil /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2014
ATP World Tour 2014